Baro steht für:
 Baro, mittellateinisch für „Mann“, siehe Baron #Sprachliche Entwicklung
 Baro, kurz für Barong Tagalog, philippinische Oberbekleidung
 Baro (Marskrater)

Geographie:
 Baro (Fluss), Äthiopien
 Baro (Nigeria), Stadt in Nigeria
 Baro (Guinea), Dorf in Guinea
 Baro Kunda, Regionen in Gambia

Personen:
 Balthasar Baro († 1650), französischer vorklassischer Romanschriftsteller und Bühnenautor
 Josep Tapiró i Baró (1836–1913), katalanischer Maler und Aquarellist
 Romário Baró (* 2000), portugiesischer Fußballspieler
 Sonni Baro, Herrscher des Songhaireiches in Westafrika 

Siehe auch:
 Baros
 Bahro
 Barro